Михаил Бакаев: Бакаев, Михаил Иванович (1902—1962) — советский военный деятель, контр-адмирал
 Бакаев, Михаил Хазбиевич (род. 1987) — российский футболист.